Толоко́нников (Толоко́нникова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Толоконников, Константин Игоревич (род. 1996) — российский бегун (на 800 метров); призёр чемпионата России.
 Толоконников, Лев Сергеевич (1911—1976) — советский военный разведчик, начальник 3-го управления ГРУ, генерал-полковник.
 Толоконников, Леонид Александрович (1923-1998) — русский учёный, доктор наук, профессор, основатель тульской школы механики упругопластических деформаций, кавалер Ордена Ленина и ряда других наград.
 Толоконников, Сергей Николаевич (1885—1919) — герой Первой мировой войны, георгиевский кавалер.

Толоконникова 
 Толоконникова, Надежда Андреевна (род. 1989) — вокалистка и автор песен панк-группы Pussy Riot, общественный деятель.

См. также 
 Толоконниково — посёлок в Ленинградской области России.